Der englische Begriff Slamming bezeichnet

 eine betrügerische Geschäftspraktik von Telekomgesellschaften um Kunden zu gewinnen, siehe Slamming
 hartes Aufsetzen von schnellen Motorbooten im Wasser, siehe Slamming (Schifffahrt)
 den intravenösen Konsum von Rauschmitteln, siehe Drogen